«Борцы за освобождение» (, также известные под названием «красные маки́» ()) — вооружённое крыло Алжирской коммунистической партии, созданное после начала войны за независимость Алжира. В рядах «Борцов за освобождение» сражались как алжирцы, так и европейцы метрополии и колоний. 1 июля 1956 года вместе с АКП вошли в ряды ФНО.

Известные члены 
 Анри Майо
 Фернан Ивтон
 Абделькадер Геррудж
 Морис Лабан
 Жаклин Геррудж
 Джамиля Амран

См. также 
 Анри Аллег

Война за независимость Алжира
Политика Алжира
Леворадикальные организации
Партизанские движения
Боевые организации политических партий